União Nacional — movimento político português durante o Estado Novo (Portugal)
União Nacional (Israel) — partido político de Israel
Partido União Nacional (Estados Unidos) — partido americano extinto que elegeu Abraham Lincoln em 1864
Nasjonal Samling ou Partido da União Nacional  — partido fascista norueguês fundado por Vidkun Quisling e Johan Bernhard Hjort em 1933
União Nacional Futebol Clube — clube de futebol extinto de Macaé, que disputou o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro

Uniao Nacional

Desambiguações de clubes